

Висока Поляна () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.
 Висока Поляна () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Хитрино.